Adèle de Valois est la fille de , comte de Vexin, de Valois et d'Amiens, et d'Adèle (Aelis) comtesse de Bar-sur-Aube.

Biographie 
Adèle de Valois est la seconde femme de , également nommé  de Champagne. Dans ce mariage, elle apport comme dot le comté de Bar-sur-Aube ainsi que le château de Laferté-sur-Aube, qui sont ainsi rattachés au comté de Champagne.

De son mariage avec Thibaud, elle a trois enfants, Eudes, Hugues et Philippe.

À la fin du , Adèle est créditée de la reconstruction du sanctuaire de l'abbaye Saint-Faron de Meaux. Elle choisit également de se faire enterrer dans cette abbaye qu'elle a favorisée.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Abbaye Saint-Faron de Meaux

Bibliographie 
 .
 .

Noble français du XIe siècle
Comtesse de Blois